Се́нтер () — англоязычный топоним:
 Сентер — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Сентер — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.
 Сентер — город в штате Техас, США.

Составные топонимы 
 Бруклин-Сентер — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 
 Гатри-Сентер — город в США, штате Айова.
 Додж-Сентер — город в округе Додж, штат Миннесота, США.
 Коппер-Сентер — статистически обособленная местность, штат Аляска, США.
 Ле-Сентер — город в округе Ле-Сур, штат Миннесота, США.
 Сан-Сити-Сентер — статистически обособленная местность, расположенная в округе Хиллсборо, штат Флорида, США.
 Сентер-Крик — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
 Сентер-Сити — город в округе Чисаго, штат Миннесота, США.
 
 Пайн-Айленд-Сентер — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли.
 Полк-Сентер — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.
 Ухань-Гринлэнд-Сентер — строящийся небоскрёб в городе Ухань.
 Чхёнкхон-сентер — небоскрёб в Гонконге.
 Сентертаун — ряд топонимов.

Станции метрополитена 
 Белла-Сентер — наземная станция Копенгагенского метрополитена.
 Джамейка-Сентер — Парсонс — Арчер — станция Нью-Йоркского метрополитена.
 Ларго-Таун-Сентер — конечная эстакадная пересадочная станция Вашингтонгского метро.
 Медикал-Сентер — подземная станция Вашингтонгского метро.
 Метро-Сентер — подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро.
 Федерал-Сентер Саут-Уэст — подземная пересадочная станция Вашингтонгского метро.

См. также 
 Центральный район
 Центр
 Сентре
 Сентро